Danbury peut désigner :

aux États-Unis  
 Danbury, ville du comté de Fairfield, dans l'État du Connecticut ;
 Danbury, village du comté de Woodbury, dans l'État de l'Iowa ;
 Danbury, petite ville du comté de Merrimack, dans l'État du New Hampshire ;
 Danbury, localité du comté de Brazoria, dans l'État du Texas ;
 Danbury, localité avec statut de , au sein du comté de Stokes, dans l'État de Caroline du Nord ;

au Royaume-Uni 
Danbury, petite ville du comté d'Essex, en Angleterre.